Ко́ри Уэйн Брю́эр (; род. 5 марта 1986, в Портленде, Теннесси, США) — американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. До прихода в НБА он играл за баскетбольную команду Флоридского университета «Флорида Гейторс», с которой дважды становился чемпионом NCAA в 2006 и 2007 годах. В 2007 году он был назван самым выдающимся игроком NCAA.

Карьера в НБА 
Аналитик ESPN Чад Форд прогнозировал, что Брюэр будет выбран в середине первого раунда на драфте 2006 года, однако Кори решил ещё год отыграть за университетскую команду. 5 апреля 2007 года Брюэр был выбран на драфте НБА под 7 номером клубом «Миннесота Тимбервулвз».

22 февраля Брюэр был обменян в «Нью-Йорк Никс» в результате трёхстороннего обмена. Брюэр не успел сыграть ни одной игры за команду, когда 1 марта «Никс» отказались от него. 3 марта он подписал трёхлетний контракт на 8 млн долларов с «Даллас Маверикс». 12 июня 2011 года Брюэр вместе с командой стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами Хит» в шести играх.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 U. Florida website with career stats

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»